Gülşehir (district), een Turks district in de provincie Nevşehir
 Gülşehir (stad), de hoofdplaats van het Turkse district Gülşehir